Соза () :

 Соза — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Параиба.
 Соза — микрорегион в Бразилии. входит в штат Параиба.
 Соза (Sosa) — район (фрегезия) в Португалии, входит в округ Авейру, муниципалитет Вагуш.
 Соза — район (фрегезия) в Португалии, входит в округ Порту, муниципалитет Фелгейраш.
 Сенадор-Элой-ди-Соза — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Риу-Гранди-ду-Норти.

Персоналии 
 Соза, Иринеу Эванжелиста ди (1813—1889) — бразильский промышленник, банкир и судовладелец, внесший большой вклад в индустриализацию страны.
 Соза, Филипа (род. 1985) — португальская певица, представительница Португалии на конкурсе песни Евровидение 2012 года.
 Соза Коутиньо, Виториу де (1790—1857) — португальский государственный, военный и дипломатический деятель, Премьер-министр Португалии.
 
 Крус-и-Соза, Жоан да (1861–1898) — бразильский поэт.
 Фария-и-Соза, Мануэл де (1590—1649) — португальский историк, писатель и поэт эпохи Возрождения.

Реки 
 Соза (приток Нени)
 Соза (приток Ошлы)